Ventura Pons (1945) és un director de cinema, guionista i productor català.
 Bonaventura Pons i Fuster (1784 - 1857) fou un poeta manresà.